Rogliano, une commune française, située dans le département de la Haute-Corse ;
 Rogliano, ancienne circonscription de Corse ;
 Rogliano, une commune italienne de la province de Cosenza.